Боуз — фамилия:

 Боуз, Ефимия Бриджес (1816—1900) — британская суфражистка и социальная активистка.

Двойная фамилия
 Боуз-Лайон, Елизавета (1900—2002) — супруга британского короля Георга VI, мать королевы Елизаветы II.
 Боуз-Лайон, Клод Джордж (1855—1944) — британский аристократ, отец Елизаветы Боуз-Лайон.
 Боуз-Лайон, Лилиан (1895—1949) — британская поэтесса, двоюродная сестра Елизаветы Боуз-Лайон.
 Боуз-Лайон, Патрик (1863—1946) — британский теннисист, победитель Уимблдонского турнира.

См. также 
 Боузек
 Боузер